Distrito de Llama puede referirse a:

División administrativa
 El distrito de Llama, en el departamento de Áncash, Perú.
 El distrito de Llama, en el departamento de Cajamarca, Perú.